

Cinema 
 Sparks – film statunitense del 2013 diretto da Todd Burrows e Chris Folino

Geografia 

 Sparks – città della Georgia, nella contea di Cook
 Sparks – comunità non incorporata del Kansas, nella contea di Doniphan
 Sparks – comunità non incorporata del Kentucky, nella contea di Estill
 Sparks – comunità non incorporata del Maryland, nella contea di Baltimora
 Sparks – comunità non incorporata del Nebraska, nella contea di Cherry
 Sparks – città del Nevada, nella contea di Washoe
 Sparks – centro dell'Oklahoma, nella contea di Lincoln
 Sparks – census-designated place del Texas, nella contea di El Paso
 Sparks – città fantasma della Virginia Occidentale, nella contea di Nicholas

Musica 
 Sparks – gruppo musicale statunitense
 Sparks – singolo dei Röyksopp del 2003
 Sparks – singolo delle t.A.T.u. del 2010
 Sparks – album di Imogen Heap del 2014
 Sparks – singolo di Hilary Duff del 2015

Persone 
 Chauncey Sparks – politico statunitense, governatore dell'Alabama
 Hal Sparks – attore statunitense
 Jordin Sparks – cantante statunitense
 Morgan Sparks – chimico e fisico statunitense
 Ned Sparks – attore canadese
 Nicholas Sparks – scrittore statunitense
 Steve Sparks – vulcanologo britannico
 Tim Sparks – chitarrista statunitense
 William J. Sparks – chimico statunitense

Sport 
 Los Angeles Sparks – squadra di basket femminile statunitense, della WNBA

Televisione 
 Sparks – serie televisiva statunitense andata in onda su UPN dal 1996 al 1998

Pagine correlate 
 Spark
 Sparx
 The Spark